Серге́й Никола́евич Никола́ев:
 Николаев, Сергей Николаевич (1908—1993) — марийский писатель.
 Николаев, Сергей Николаевич (1961—2007) — якутский шахматист.
 Николаев, Сергей Николаевич (род. 1978) — российский футболист.